ПМЖ — многозначный термин:

 Постоянное место жительства
 ПМЖ (телесериал)
 Протезы молочной железы (мед.)
 Поликлиника по месту жительства